, géologue polonais
 Mateusz Morawiecki, banquier et homme d'État polonais, président du Conseil des ministres depuis le . 
 Gouvernement Morawiecki